Anna Kanakis (1962-), actrice et romancière italienne,
  (1927-2016), footballeur grec.
 
Patronyme grec